Ojibwa peut désigner :
 Le peuple des Ojibwés.
 La langue ojibwé.
 Le  un sous-marin de la marine royale canadienne.